Ге́дертс Ге́дертович Ра́манс (; 8 сентября 1927, Елгава, Латвия — 22 июля 1999) — латышский композитор, звукорежиссёр и педагог.

Биография 
В 1955 году окончил Латвийскую консерваторию; профессор Адольф Скулте (композиция). В 1955—1968 годах работал звукорежиссёром Латвийского телевидения и радио. В 1968—1984 годах — председатель правления Союза композиторов Латвии. С 1965 года преподавал в средней специальной музыкальной школе (Рига), а с 1973 года — в Латвийской консерватории, где в 1985 году становится доцентом. Среди учеников: Айвар Калейс и другие. Писал музыку для кино.

Сочинения 
 балет «Чудесный костюм цвета мороженого» (1972)
 хореографическая поэма «Человек и море» (1969)
 музыкальная комедия «Чайки без моря» (1960, Рига)
 эстрадная гипербола «Хлеб-соль на Картофельной улице» (1970, Рига)
 кантата «Лесная сказка» (1972, на стихи Витаутса Люденса)
 кантата «Час солнца» (1975, на стихи Лаймониса Камары)
 торжественный монолог «К дружбе» (1972, на стихи Лаймониса Камары)
 симфония № 1 (1957)
 симфония № 2 (1965)
 симфония № 3 (1970)
 симфония № 4 (1973)
 симфония №№ 5—9 (1974—88)
 картина «Памятник» для симфонического оркестра (1961)
 «Пороги обходить некогда» для симфонического оркестра (1967)
 «Праздничная увертюра» для симфонического оркестра (1971)
 «Вальс-экспромт» для симфонического оркестра (1973)
 концерт для саксофона и симфонического оркестра (1962)
 Музыка для струнного оркестра и 4-х флейт (1971)
 «Concerto leggiero» для девяти джазовых инструментов и струнного оркестра (1970) 
 вокальный цикл «Годы и мы» (1969, на стихи Зиедониса Пурвса)
 «Три картины» для голоса и фортепиано (1969, на стихи Яниса Петерса)
 хоровой цикл «Серая земля» (1971, на стихи Лаймониса Камары)
 сюита «Песни старой Риги» (1971, на стихи Мариса Чаклайса)

Награды 
 1969 — Заслуженный деятель искусств Латвийской ССР

Примечания

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1991. — С. 451 — ISBN 5-85270-033-9

Ссылки 
 Гедертс Раманс на сайте КиноПоиск

Балетные композиторы Латвии
Выпускники Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола